Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Monica Seles 4-6, 7-6(4), 7-5.

Teste di serie 

 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Monica Seles (finale)

 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2003